

Engelske regenter (871-1603) 

Engelske regenter angivet med fed. Andre regenter, herunder skotske, angivet med kursiv.

Skotske regenter (846-1603) 

Skotske regenter angivet med fed. Andre regenter, herunder engelske, angivet med kursiv.

Britiske regenter (1603-)

Se også 

 Engelske regenter
 Skotlands regenter
 Kongerække (Storbritannien)

Referencer 

Regenter af Storbritannien

Slægter
Slægter fra England